Majo hace referencia a varios artículos:

Majo
Majo o Maxos era el nombre que recibían los antiguos habitantes de Lanzarote y Fuerteventura (Islas Canarias) antes de la conquista por el Reino de Castilla.
Majo, castizo, véase Manolo

Maja
Maja, elaboración de la sidra, en Chile.
Maja squinado, especie de crustáceo decápodo del infraorden Brachyura,1 conocida en español como centollo, centolla.
Maja (Glina), localidad de Croacia.

Personas
Maja Beutler, escritora germanófona suiza.
Maja Blagdan, cantante croata.
Maja Erlandsen, deportista noruega que compitió en lucha estilo libre.
Maja Haderlap, escritora en esloveno y alemán, de nacionalidad austriaca.
Maja Ivarsson, vocalista del grupo musical The Sounds.
Maja Keuc, cantante eslovena
Maja Matevžič, jugadora de tenis profesional retirada.
Maja Tatić, cantante bosnia.
Maja Włoszczowska, deportista polaca que compite en ciclismo de montaña.

Nombres femeninos